Voici la liste des planètes mineures numérotées de 252001 à 253000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 252001 à 253000

252001-252100

252101-252200

252201-252300

252301-252400

252401-252500

252501-252600

252601-252700

252701-252800

252801-252900

252901-253000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000